Laia (nom), nom propi femení, variant d'Eulàlia.
 Laia, nom donat al fòssil de Pliobates cataloniae trobat als Hostalets de Pierola
 Laia (Salvador Espriu), novel·la de Salvador Espriu publicada el 1932.
 Laia (pel·lícula de 1970), adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Salvador Espriu enregistrada l'any 1970.
 Laia (pel·lícula de 2016), adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima de Salvador Espriu enregistrada l'any 2016.
 Editorial Laia, antiga editorial de Barcelona (1972-1989).
 LAIA, acrònim en basc de Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia, antic partit polític basc que va donar origen a Herri Batasuna.